Lübbers ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Lübbers (* 1976), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Christian Lübbers (* 1977), deutscher Arzt
 Claudia Lübbers (* 1978), deutsche Fußballspielerin, siehe Claudia Tschöke
 Dietrich W. Lübbers (1917–2005), deutscher Physiologe, Direktor am früheren Max-Planck-Institut für Systemphysiologie
 Georg Nicolaus von Lübbers (1724–1788), deutscher Major und dänischer Etat- und Justizrat
 Helene Lübbers-Wegemann (1875–1958), deutsche Landschaftsmalerin
 Norbert Lübbers (* 1977), deutscher Dokumentarfilmer, Journalist und Produzent
 Oskar von Lübbers (1845–1927), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Lubbers
 Luebbers